

Sigle
 Potentially Hazardous Object, termine inglese per gli asteroidi e le comete considerati oggetti potenzialmente pericolosi

Codici 
 PHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Point Hope (Alaska) (Stati Uniti)

Altro 
 Phở – piatto tipico vietnamita